Diego Hartfield ha battuto in finale Frank Dancevic 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Bobby Reynolds (primo turno)
 Mardy Fish (quarti di finale)
 Kevin Kim (primo turno)
 Frank Dancevic (finale)

 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Kristian Pless (quarti di finale)
 Zack Fleishman (primo turno)
 Rik De Voest (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Atlanta Clay Court Challenger 2006